Panamas damlandslag i fotboll representerar Panama i fotboll på damsidan. Dess förbund är Federación Panameña de Fútbol.

Se även 
 Panamas herrlandslag i fotboll

Referenser

Externa länkar 
 
 FIFA-profil

Fotboll i Panama
Fotbollslandslag
Fotboll